1522 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1522 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае. Код 520117.
 1522 км, он же 1523 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Свердловской области. Код 259472.